Étienne Bernard peut désigner :
 Étienne Bernard (1569-1600), compositeur et chanteur des Pays-Bas espagnols ;
 Étienne Bernard (1893-1980), médecin phtisiologue français.